Mayerella är ett släkte av kräftdjur. Mayerella ingår i familjen Protellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Mayerella